Алан Уильямс (; род. 28 января 1993 года, в Финиксе, Аризона, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. На уровне колледжей играл за Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, где дважды становился лидером NCAA по подборам.

Школа и колледж 
Уильямс учился и выступал за школу Норт (Финикс, Аризона).

Профессиональная карьера 
Выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года, однако не был выбран. После этого присоединился к клубу «Шарлотт Хорнетс» в Летней лиге НБА (три матча в Орландо) и «Хьюстон Рокетс» (четыре матча в Лас-Вегасе). По итогам выступлений в Лас-Вегасе попал во вторую сборную Летней лиги.

В 2015 году уехал в Китай, где выступал за клуб «Циндао Даблстар». С 2016 года присоединился к команде «Финикс Санз», выступает на позиции центрового и тяжёлого форварда.

8 марта 2016 году Уильям заключил 10-дневный контракт с клубом «Финикс Санз».

В сезоне 2016-17 выходил на площадку в 47 матчах, в среднем за 15,1 минуту на площадке набирал 7,4 очка, совершал 6,2 подбора. 26 июля 2017 года Уильям подписал с «Санз» контракт с правом продления. 25 сентября 2017 года выбыл из игрового процесса из-за проблем с мениском на правом колене. 2 июля он был отчислен из «Санз»

24 сентября 2018 года Алан подписал двухсторонний контракт с «Бруклин Нетс»,  который позволяет игроку выступать как за основную команду, так и за клуб Лиги развития «Лонг-Айленд Нетс». Уильямс был отчислен 2 января 2019 года. Он не сыграл ни одного матча за «Бруклин Нетс» и выступал только в лиге развития.

11 января 2019 года вновь подписал двухсторонний контракт с «Бруклин Нетс». В тот же день он дебютировал за «Бруклин» в матче против «Торонто Рэпторс», набрал 8 очков, совершил 8 подборов и отдал две результативные передачи.

Личная жизнь 
Младший брат Алана, Коди-младший, также играет за колледж Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «УК Санта-Барбара Гаучос» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки «Нортерн Аризона Санз»
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»